«Personal Jesus 2011» — сингл группы Depeche Mode, вышедший 30 мая 2011 года.

О сингле 
Сингл содержал ремикс на песню «Personal Jesus».

Релиз цифровой версии сингла в Великобритании состоялся 18 апреля 2011 года. Через день «Personal Jesus 2011» вышел в США. На ремикс Эндрю Фэйбером был снят видеоклип. Клип получил премию «UK Music Video Awards» в категории «Лучшее альтернативное видео».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Depeche Mode
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором